Wawern – comune del circondario di Treviri-Saarburg (Renania-Palatinato)
 Wawern – comune del circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)